Сурок — русифікована назва роду гризунів Бабак з родини вивіркових
 Сурок — селище, Медведевський район, Марій Ел, Росія